Раковец () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 285 человек. Занимает площадь 0,159 км². Почтовый индекс — 48112. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48112, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Соснів

Ссылки 
 Раковец на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района